HJR ist die Abkürzung für:

 Flughafen Khajuraho in Indien (IATA-Code)
 Hepatojugulärer Reflux, ein Test zur Beurteilung der Herzinsuffizienz
 Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, ein deutscher Verbund von Fachverlagen 

HJR